Ariano di Puglia – antica denominazione del comune italiano di Ariano Irpino (per i dettagli sul toponimo, vedi la sezione Origini del nome)
 Ariano di Puglia – ex circondario nella provincia di Avellino
 Ariano di Puglia – ex collegio elettorale nel regno d'Italia